Divisione Nazionale 1930 può riferirsi ai seguenti tornei sportivi italiani:

 Divisione Nazionale 1930, 9º campionato italiano di hockey su pista di prima divisione
 Divisione Nazionale 1930, 1º campionato italiano di pallacanestro femminile di prima divisione